USB ima več pomenov:
 v računalništvu je angleška tričrkovna kratica za univerzalno serijsko vodilo (Universal Serial Bus).
 v radijski tehniki tudi angleška tričrkovna kratica za UpperSideBand.

Glej tudi 

 tričrkovne kratice od UAA do XŽŽ.